San Cristoforo (Alessandria), een plaats in de Italiaanse provincie Alessandria
San Cristoforo (Bobbio), een plaats in de Italiaanse provincie Piacenza

Zie ook 
Christoffel (heilige), oftewel San Cristoforo (Italiaans)